Kelemen Lajos (1801–1849) erdélyi magyar költő, tisztviselő
 Kelemen Lajos (1877–1963) erdélyi magyar levéltáros, történész, az MTA tagja
 Kelemen Lajos (1892–?) színész (született Szolnokon)
 Kelemen Lajos (1895–?) színész, nótaénekes (született Marosvásárhelyen)
 Kelemen Lajos (1929) sportlövő, edző
 Kelemen Lajos (1954) író, szerkesztő
 Kelemen Lajos Budapest tanácselnöke 1970-71-ben